

Toponyme 

 Colombiers, commune française de la Charente-Maritime
 Colombiers, commune française du Cher
 Colombiers, commune française de l'Hérault
 Colombiers, commune française de l'Orne
 Colombiers, commune française de la Vienne

Voir aussi

Toponyme 

 Colombiers-du-Plessis, commune française de la Mayenne
 Colombiers-sur-Seulles, commune française du Calvados

Divers